Жан Филипп () — французский , занявший третье место на конкурсе песни Евровидение в 1959 году.

Является первым в истории Евровидения исполнителем, представлявшим на нём два различных государства.

Биография 
Жанн Филипп  родился в 1930 году, его отец был управляющим отеля.

В первый раз выступая на конкурсе и представляя Францию, стал третьим призёром конкурса 1959 года с песней Oui, oui, oui, oui.

В 1960 году сыграл в фильме Jazz Boat, в котором исполнил композицию, принёсшую ему успех на конкурсе 1959 года. 

В 1960 году на французском телешоу All the Song спел песню Les Étangs de Sologne.

18 марта 1962 года на вилле Лувиньи в Люксембурге на конкурсе Евровидение-1962 певец представлял Швейцарию. Однако исполненная им баллада Le retour (фр. возвращение) заняла лишь десятое место.

Участники «Евровидения-1959»
Участники «Евровидения-1962»
Представители Франции на «Евровидении»
Представители Швейцарии на «Евровидении»